Соревнования по боксу в весовой категории до 75 килограмм на чемпионате мира 2019 года прошли с 9 по 21 сентября. Приняли участие 49 спортсмен из 49 стран мира.

История 
На чемпионате мира 2017 года в Гамбурге победу в категории до 75 кг праздновал украинский атлет Александр Хижняк .

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки первого раунда

Поединки второго раунда (1/16 финала)

Поединки третьего раунда (1/8 финала)

Решающие поединки

Бои, завершившиеся досрочной победой

Примечания

Ссылки 
 Сетка соревнования
 Результаты Первого круга. Ринг А
 Результаты Первого круга. Ринг B
 Результаты Второго круга. Ринг А. Дневная сессия
 Результаты Второго круга. Ринг B. Дневная сессия
 Результаты второго круга. Ринг А Вечерняя сессия
 Результаты второго круга. Ринг В Вечерняя сессия
 Результаты третьего круга. Ринг А
 Результаты третьего круга. Ринг В
 Результаты четвертьфинала. Ринг А
 Результаты четвертьфинала. Ринг В
 Результаты полуфинала
 Результаты финала

Чемпионат мира по боксу 2019